

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Poświątne – część wsi Gostwica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Poświątne – część wsi Ceranów w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Poświątne – kolonia wsi Zembrów w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie
Poświątne – część wsi Mały Płock w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Poświątne – część wsi Wizna w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna

Zobacz też 
 Poświątno, Poświętne